Instituto Politécnico de Bragança
Igreja Presbiteriana do Brasil, instituição religiosa reformada brasileira
 Invision Power Board, rede de comunidades on-line

Desambiguações de siglas